Церковь Покрова Пресвятой Богородицы () — храм Дабро-Боснийской митрополии Сербской православной церкви в городе Вареш Зеницко-Добойского кантона Федерации Боснии и Герцеговины Боснии и Герцеговины. Национальный памятник Боснии и Герцеговины.

Описание 
Церковь построена в 1891—1894 годах в стиле необарокко на прямоугольном плане шириной 7,85 м и длиной 13,75 м (вместе с апсидой). Вход в церковь расположен с западной стороны. Над ним в ряд размещены три круглых окна диаметром около 90 см, над которыми располагается ещё одно такого же размера. Над ними надстроена колокольня высотой 16,3 м (до основания креста), которая на 12,5 м возвышается над крышей храма. Толщина стен составляет 60—65 см, апсиды — 43 см.

10—16 марта 2009 года Комиссия по сохранению национальных памятников, в составе Зейнеп Ахунбай, Мартина Черри, Амры Хаджимухамедович, Дубравко Лавреновича и Лиляны Шево, провозгласила церковь национальным памятником Боснии и Герцеговины.

Священники 

 Дамьян Николич (?)
 Радакович (?)
 Йован Марьянович (1895—1901)
 Трифко Максимович (1901)
 Максим Йованович (1901—1906)
 Саво Ристич (1906—1908)
 Петар Джосович (1908—1911)
 Богдан Петрович (1911—1915)
 нет (1915—1916)
 Саво Савич (1916—1919)
 Йово Попович (1919—1931)
 Йосиф Богданович (1931—1932)
 Йован Марьянович (1932—1935)
 Славко Станкович (1935—1941)
 нет (1941—1945)
 Данило Марьянац (1946—1971)
 Ранко Гунич (1971—1974)
 Слободан Лубарда (1974—1988)
 Деливое Раяк (1988—1992)

Во время Боснийской войны церковь опустела. В 1998 году в церкви служил Зоран Еринич из села Блажуй, а с 25 октября 1999 года Борис Бандука из города Какань.

Примечания 

Вареш
Вареш
Национальные памятники Боснии и Герцеговины
Культовые сооружения, построенные в 1894 году
История Боснии и Герцеговины